Placówka Straży Celnej „Beskid” (Ławoczne)
 Placówka Straży Celnej „Beskid” (Wetlina)
 Placówka Straży Celnej „Beskid Klauza”